Красноармейский — поселок в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Катенинского сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части района, на берегу небольшого притока реки Нижний Тогузак. В 1 км к востоку проходит автомагистраль, в 2 км — ЮУЖД (участок Карталы — Варна). Расстояние до районного центра, села Варна, 12 км.

История 
Поселок основан при Красноармейском отделении совхоза «Варненский». Официально зарегистрирован и назван в 1963.

Население 

(в 1970 — 338, в 1983 — 174, в 1995 — 230)

Улицы 
Улицы Красноармейского поселка
Молодежная улица
Озерная улица
Рабочая улица
Школьный переулок
Промышленный район Владение 2 в поселке Красноармейский

Инфраструктура 
 ООО «Заречье»

Примечания 

Населённые пункты Варненского района